Pinnow kan syfta på:

 Pinnow (släkt) – en tysk släkt

Geografi

Tyskland 
 Pinnow, Uckermark – en kommunen Pinnow i Landkreis Uckermark, Brandenburg.
 Pinnow, Mecklenburg-Vorpommern – en kommunen i Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern.
 Pinnow, Karstädt – en ort i kommunen Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg.
 Pinnow, Schenkendöbern – en ort i kommunen Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neisse, Brandenburg.
 Pinnow, Gerswalde – en ort i kommunen Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg.
 Pinnow, Breesen – en ort i kommunen Breesen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern.
 Pinnow, Duckow – en ort i kommunen Duckow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern.
 Pinnow, Murchin –  en ort i kommunen Murchin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern.
 Pinnow, Laage – en stadsdel i staden Laage, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern.
 Pinnow, Hohen Neuendorf – ett bostadsområde i Borgsdorf i staden Hohen Neuendorf, Landkreis Oberhavel, Brandenburg,
 Pinnow, Hohenselchow-Gross Pinnow – orten Gross Pinnow i kommunen Hohenselchow-Gross Pinnow, Landkreis Uckermark, Brandenburg.

Personer 
 Pinnow (efternamn) – ett tyskt efternamn
 Birgitta Arentsdotter Pinnow (1400-talet), en svensk riksrådinna